FBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Faribault (Minnesota), Stati Uniti d'America
 fbl – codice ISO 639-3 della lingua bicolana di Albay occidentale